Jousseaume ist der Familienname von:
André Jousseaume (1894–1960), französischer Dressurreiter und Offizier
Félix Pierre Jousseaume  (1835–1921), französischer Arzt und Naturforscher